Der Artikel zeigt die vollständige Liste der Eisschnelllaufweltrekorde die im Eisstadion Davos gelaufen wurden.

Weblinks 
 Das Eisstadion Davos auf speedskatingnews.info

Eisstadion Davos